Ponte Littorio o ponte del Littorio era un toponimo frequentemente utilizzato in Italia durante il ventennio fascista. Alla fine della seconda guerra mondiale, con la costituzione della Repubblica Italiana, tale denominazione venne abbandonata per essere sostituita da quelle tuttora in uso. Tra gli esempi:

ponte Littorio di Pescara, distrutto dai tedeschi e ricostruito con la nuova denominazione ponte Risorgimento
ponte Littorio di Ragusa, rinominato ponte nuovo
ponte Littorio di Roma, rinominato ponte Giacomo Matteotti
ponte Littorio di Sassari, rinominato ponte Rosello
ponte Littorio di Venezia, rinominato ponte della Libertà